Cette page d'homonymie liste les toponymes contenant Sainte-Honorine, pour la sainte, se reporter à Sainte Honorine.

Sainte-Honorine peut désigner :
 Sainte-Honorine-de-Ducy, commune française, située dans le département du Calvados et la région Basse-Normandie ;
 Sainte-Honorine-des-Pertes, commune française, située dans le département du Calvados et la région Basse-Normandie ;
 Sainte-Honorine-du-Fay, commune française, située dans le département du Calvados et la région Basse-Normandie ;
 Sainte-Honorine-la-Chardonne, commune française, située dans le département de l'Orne et la région Basse-Normandie ;
 Sainte-Honorine-la-Guillaume, commune française, située dans le département de l'Orne et la région Basse-Normandie ;
 Conflans-Sainte-Honorine, commune française, située dans le département des Yvelines et la région Île-de-France.